Velika nagrada Belgije 1970 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 7. junija 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 28
| 1:38:10,1
| 6
| 9
|-
! 2
| 10
|  Chris Amon
| March-Ford
| 28
| + 1,1 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 25
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 28
| + 1:43,7
| 11
| 4
|-
! 4
| 28
|  Ignazio Giunti
| Ferrari
| 28
| + 2:38,5
| 8
| 3
|-
! 5
| 19
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 28
| + 3:31,8
| 7
| 2
|-
! 6
| 26
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 27
| El. sistem
| 17
| 1
|-
! 7
| 9
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 26
| Pritisk goriva
| 10
|  
|-
! 8
| 27
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 26
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! NC
| 14
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 20
| +8 krogov
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 19
| Sklopka
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 19
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 14
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 13
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 10
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jackie Oliver
| BRM
| 7
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Piers Courage
| De Tomaso-Ford
| 4
| Pritisk olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Derek Bell
| Brabham-Ford
| 1
| Menjalnik
| 15
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Chris Amon - 3:27.4

Formula 1 sezona 1970
1970